Il campionato di calcio di Serie C 1975-1976 fu la 38ª edizione del torneo italiano di calcio di terzo livello.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1976-1977. 
      Retrocesso in Serie D 1976-1977. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di pari merito viene considerata la differenza reti per stabilire la posizione in classifica.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Avvenimenti 

Il  allenato da Cesare Meucci conquista per la prima volta nella sua storia la promozione in Serie B: vincendo il girone con un distacco sulla seconda (il ) di 5 punti e ottenendo la promozione il 13 giugno 1976 con il pareggio in casa contro un Pisa in cerca di punti salvezza, mentre i ducali persero a Lucca.

Scesero in Serie D il Ravenna (ultimo a quota 31),seguito dal Chieti (quota 33) e ben quattro squadre a 34 punti: ad avere la peggior differenza reti nei confronti di Pisa, ,e Riccione furono gli aretini del  che scesero nei dilettanti.

Squadre Partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1976-1977. 
      Retrocesso in Serie D 1976-1977. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di pari merito viene considerata la differenza reti per stabilire la posizione in classifica.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone C

Avvenimenti 
Il  di Mimmo Renna vince il girone C e conquista la promozione in seconda serie dopo una lunga lotta al vertice con il  al termine della quale i salentini hanno la meglio sui campani: il pareggio 1-1 in trasferta del Lecce contro il , e la contemporanea sconfitta dei sanniti contro il  regalano la promozione ai leccesi.

Retrocedono in Serie D  (a quota 26),  (quota 27), e  (quota 31) che non riesce a salvarsi al cospetto di Cosenza, ,  e .

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1976-1977. 
      Retrocesso in Serie D 1976-1977. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di pari merito viene considerata la differenza reti per stabilire la posizione in classifica.

Risultati

Tabellone

Calendario

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1975
Calcio nel 1976
1975